Le Championnat du Portugal de football D2 1990-1991 est la  de la deuxième division professionnelle portugaise. Cette compétition voit le sacre du Paços de Ferreira.

Le meilleur buteur de la saison est Edward Eranosian, qui inscrit 22 buts avec le Leixões Sport Club.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1990-1991
 Coupe du Portugal de football 1990-1991

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal
Portugal